Ratchet, anglicisme fréquemment utilisé pour désigner le cliquet, un type de mécanisme, peut aussi désigner :
 Ratchet est un personnage de la série de jeux vidéo Ratchet and Clank ;
 Ratchet est un personnage de Transformers.